Ein Sowjetisches Ehrenmal ist ein im Andenken an gefallene sowjetische Soldaten im Zweiten Weltkrieg errichtetes Denkmal. Diese wurden an verschiedenen Orten, vor allem in Ostdeutschland errichtet. Innerhalb Deutschlands bestehen Ausnahmen in Dortmund und Braunschweig; außerhalb Deutschlands ist die Listung nur beispielhaft.

Liste
 Sowjetisches Ehrenmal (Alt-Hohenschönhausen), Gedenkstätte in Alt-Hohenschönhausen, Bezirk Lichtenberg, Berlin
 Sowjetisches Ehrenmal (Tiergarten), Gedenkstätte im Berliner Tiergarten, Bezirk Mitte, Berlin
 Sowjetisches Ehrenmal (Treptower Park), Gedenkstätte im Treptower Park, Bezirk Treptow-Köpenick, Berlin
 Sowjetisches Ehrenmal (Schönholzer Heide), Gedenkstätte an der Schönholzer Heide, Bezirk Pankow, Berlin
 Sowjetisches Ehrenmal (Berlin-Buch), Gedenkstätte im Ortsteil Buch, Bezirk Pankow, Berlin
 Sowjetisches Ehrenmal (Kleinmachnow), Gedenkstätte in Kleinmachnow, Brandenburg
 Sowjetisches Ehrenmal (Braunschweig), Gedenkstätte auf dem Braunschweiger Stadtfriedhof in Braunschweig
 Sowjetisches Ehrenmal (Dortmund), Gedenkstätte für umgekommene Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter auf dem Hauptfriedhof (bis 1964) in Dortmund
 Sowjetisches Ehrenmal (Dresden), Gedenkstätte in Dresden, Albertstadt
 Sowjetisches Ehrenmal (Potsdam), Gedenkstätte am Bassinplatz in Potsdam
 Sowjetisches Ehrenmal (Schöneiche bei Berlin), Begräbnisstätte für sowjetische Opfer des 2. Weltkrieges und zugleich antifaschistisches Mahnmal
 Sowjetisches Ehrenmal (Stralsund), Gedenkstätte am Neuen Markt in Stralsund
 Sowjetisches Ehrenmal (Suhl), Gedenkstätte in der Würzburger Straße in Suhl
sowie
 Heldendenkmal der Roten Armee, Sowjetisches Ehrenmal am Schwarzenbergplatz in Wien
 Sowjetisches Ehrenmal am Freiheitsplatz (Szabadság tér) in Budapest (Ungarn)

Siehe auch 
 Sowjetische Kriegsgräberstätten in Deutschland

Literatur 
 

!
!